А́нна Си́дорова:* Сидорова, Анна Владимировна (род. 1991) — российская спортсменка-кёрлингистка.
 Сидорова, Анна Петровна (род. 1978) — российская переводчица.